Сончино () — коммуна в Италии, располагается в регионе Ломбардия, подчиняется административному центру Кремона.

Покровителем коммуны почитается святитель Мартин Турский, празднование 11 ноября.

Население 
Население составляет 7440 человек (на 2004 год), плотность населения — 162 чел./км².

География 
Коммуна занимает площадь 45 км².

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта